3 miejscowości w Polsce: 
 Rusocin – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Nysa 
 Rusocin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Dolsk
 Rusocin – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański